E50, E-50 oder E 50 steht für:
 Preußische EP 236 bis EP 246, Elektrolokomotive, bei der Deutschen Reichsbahn als E 50 36 bis 46 bezeichnet
 Preußische EP 247 bis EP 252, Elektrolokomotive, bei der Deutschen Reichsbahn als E 50 47 bis 52 bezeichnet
 DB-Baureihe E 50, eine Einheitselektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn
 Europastraße 50, eine Fernstraße von Brest in Frankreich nach Machatschkala in Russland
 HMS E50, ein britisches U-Boot
 Nokia E50, ein Mobiltelefon
 Panzerkampfwagen E-50, ein deutsches Kampfpanzerprojekt aus dem Zweiten Weltkrieg
 Roewe E50, ein chinesisches Elektroauto
 Vitamin-A-Mangel, nach dem ICD-10-Code
 E50 (Ecuador), Straße

E50